Farkhār kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Farkhār (distriktshuvudort), Takhar, 
 Farkhār (distrikt), Takhar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar